Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2014 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 4 maja 2014 na torze Circuito Permanente de Jerez w Jerez de la Frontera.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Hiszpanii